Majumdar peut faire référence à : 
 Apala Majumdar, mathématicienne britannique appliquée.
 Charu Majumdar (1918-1972), révolutionnaire communiste indien.
 Ramesh Chandra Majumdar (1888-1980), mieux connu sous le nom de R.C. Majumdar, historien de l'Inde.

Voir aussi 
 Variante : , plusieurs personnalités de ce nom selon cette transcription.